Szlovákia az olimpiai játékok történetében először az 1994-ben megrendezett téli játékokon vett részt, azóta a szlovák sportolók valamennyi olimpián jelen voltak. Csehszlovákia 1993-as megszűnése előtt a szlovák sportolók a csehszlovák olimpiai csapatokat erősítették.

Az ország eddig 32 érmet nyert a nyári olimpiákon és tizet a télin.

A Szlovák Olimpiai Bizottság 1992-ben jött létre, a NOB 1993-ban vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Frantisek Chmelar.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Csehszlovákia az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon